Dodecaseta är ett släkte av ringmaskar. Dodecaseta ingår i familjen Capitellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Dodecaseta